Virgin Radio è un network radiofonico che trasmette in diversi Stati.
 Virgin Radio Dubai è la versione degli Emirati Arabi Uniti, con sede a Dubai
 Virgin Radio France è la versione francese, già Europe 2''
 Virgin Radio India è la versione indiana
 Virgin Radio Italia è la versione italiana
 Virgin Radio Thailandia è la versione thailandese
 Virgin Radio UK è stata la versione britannica, che ha chiuso le trasmissioni il 26 settembre 2008 trasformandosi in Absolute Radio